4. nogometna liga Središte Zagreb (4. NL Središte/NS Zagreb) je liga petog stupnja nogometnog prvenstva Hrvatske.

Osnovana je 2014. godine kao Međužupanijska nogometna liga – središte Zagreb (MŽNL Središte Zagreb), a 2017. godine joj je naziv promijenjen u  4. NL Središte Zagreb. 

U natjecanju sudjeluju klubovi iz pet županija: Grada Zagreba, Karlovačke, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke i Zagrebačke županije. Jedinstvena Zagrebačka županijska nogometna liga također je integrirana u ovu ligu.

Prvaci ostvaruju plasman u kvalifikacije za 3. NL – Centar, dok se iz lige ispada u odgovarajuću prvu županijsku ligu (1. Zagrebačka nogometna liga, 1. ŽNL Zagrebačka).

Sudionici

Prvaci sezona

Pregled plasmana u ligi 
Tablični pregled plasmana klubova u ligi od sezone 2014./15.

Poveznice 
 Nogometni savez Karlovačke županije
 Nogometni savez Krapinsko-zagorske županije  
 Nogometni savez Sisačko-moslavačke županije
 Zagrebački nogometni savez
 Nogometni savez Zagrebačke županije
  ŽNS Karlovački, službena glasila MŽNL Središte 
  ŽNS Krapinsko-zagorski, službena glasila MŽNL Središte 
 3. HNL - Zapad
 1. ŽNL Karlovačka
 1. ŽNL Krapinsko-zagorska
 1. ŽNL Sisačko-moslavačka
 1. Zagrebačka liga
 Jedinstvena Zagrebačka županijska liga

Izvori 

 
Č središte Zagreb